

Geografia 
Monte Olimpo — montanha mais alta da Grécia, morada mitológica dos deuses clássicos gregos
Olimpo (Cárpatos) — comunidade da ilha de Cárpatos, no Dodecaneso, Grécia
Olimpo (Lícia) — antiga cidade greco-romana na região histórica da Lícia, no que é hoje a província de Antália, na Turquia
Fuerte Olimpo — distrito do Paraguai

Pessoas 
Olimpo (prepósito) — prepósito romano do 
Júnio Olimpo — presidente romano do 
Ecdício Olimpo — prefeito augustal do 
Olimpo (retor) — retor do 
Olimpo (duque) — duque bizantino do 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história